En Pologne :

 Czeremcha, village de la voïvodie des Basses-Carpates.
 Czeremcha, village de la voïvodie de Podlachie.
 Czeremcha (gmina)